Kondukce (původem z latiny) označuje vedení. Přídavné jméno je kondukční.

Kondukce tepla
 Kondukční proud
 Vedení nervového vzruchu

Lze se také setkat s odvozeninou konduktér, kterou se dříve označoval průvodčí na dopravních prostředcích.